Сива́шик:

 Сивашик — часть Приазовского национального природного парка (с 2010 года), ландшафтный заказник общегосударственного значения (1996—2010 годы), расположенный на территории Акимовского района (Запорожская область, Украина).
 Сивашик (Сиваш) — залив (озеро) Утлюкского лимана Азовского моря (Запорожская область, Украина).